Kontchou, litterallement "munition de guerre" dans plusieurs langues Bamiléké, parfois écrit Nkontchou est un patronyme bamiléké au Cameroun. On trouve beaucoup de Kontchou chez les Baham. Des variantes de ce nom de famille se retrouvent dans les tribus alentour.

 La racine du nom, Kon peut signifier : 'balle ou munition' et Tchou : guerre.

Kontchou peut désigner :

 Augustin Kontchou Kouomegni, ancien ministre de la communication au Cameroun
 William Nkontchou Sopgui, financier camerounais
 Thomas Kontchou, député camerounais

Homonymie de patronyme